

Cinema 
Too Many Cooks –  cortometraggio del 1914 diretto da Donald MacDonald
Too Many Cooks –  cortometraggio del 1918 diretto da Gregory La Cava
Too Many Cooks –  cortometraggio del 1921 diretto da Adrian Brunel
Too Many Cooks –  film del 1931 diretto da William Seiter (William A. Seiter)

Letteratura 
 Alta cucina (Too Many Cooks) – romanzo di Rex Stout del 1938

Televisione 
Too Many Cooks – programma televisivo (dark comedy) del 2014 diretto da Casper Kelly